Марика:
 Марика — муниципалитет в штате Рио-де-Жанейро.
 Марика (в мифологии) — нимфа.
 Марика — торт.

Личности 
 Марика, Чиприан (род. 1985) — румынский футболист, нападающий клуба «Стяуа».
 МариКа — псевдоним Марии Кравцовой (род. 1985) — российской телеведущая, дизайнера одежды, топ-модели.

См. также 
 Марико
 Марик